Американские горки (в англоязычных странах используется название rollercoaster, в некоторых странах Европы Русские горки — , , ) — русское название одного из самых популярных аттракционов в парках развлечений.

Представляют собой железнодорожную систему специальной конструкции, спроектированной так, чтобы состав вагонеток с пассажирами, проходящий по ней, резко изменял направление и скорость движения. Так как вагонетки не имеют собственного источника энергии, то для ускорения используется преобразование потенциальной энергии состава в кинетическую и наоборот.

История 

Термин «американские горки» используется в России, потому что в виде, близком к современному, они были впервые сконструированы в США и получили там очень широкое распространение. Американские горки были разработаны и запатентованы изобретателем Джоном Тейлором (John G. Taylor) под названием «Наклонная железная дорога» (Inclined Railway) и впервые открыты в Кони-Айленде в 1884 году. Однако более известно имя ЛаМаркуса Эдна Томпсона (LaMarcus Adna Thompson), который запатентовал более 30 инноваций, относящихся к американским горкам, и построил несколько десятков горок в Соединённых Штатах.

Самым старым упоминанием о горках считается увлечение катанием на санях в зимнее время в России в XVII веке. Ледяные горки, построенные по указу Петра I под Санкт-Петербургом, имели высоту примерно 25 м и угол наклона около 50°. Екатерина II была настолько увлечена катальными горками, что приказала построить их для личного использования на территории царской резиденции. Существует несколько мнений относительно того, кто первый предложил оборудовать сани колёсами. Некоторые историки полагают, что впервые такие горки появились при Екатерине II в садах Ораниенбаума в 1784 году. Множество других историков утверждают, что это произошло во Франции. В Париже в 1812 году были открыты Les Montagnes Russes à Belleville, что переводится как «Русские горки в Бельвиле». Вагонетки этих горок были оборудованы колёсами, которые фиксировались в рельсе и обеспечивали безопасность при больших скоростях. Теофиль Готье при описании русских горок в Санкт-Петербурге писал, что в начале Реставрации Бурбонов они произвели большой успех в Париже: «Их устроили в Бельвиле и других публичных парках. Но разница в климате требовала другой их конструкции. Повозки на колесах скатывались по желобкам на крутых спусках и, несясь по инерции, взлетали на площадку, устроенную на меньшей высоте, чем точка их отправления. Часты были несчастные случаи, так как колеса повозок нет-нет да и выскакивали из желобков. Это и заставило отказаться от опасного развлечения».

В 1827 году горнодобывающая компания Summit Hill в Пенсильвании сконструировала 14-километровую железную дорогу, использующую силу тяжести для перемещения угля от места добычи в место отгрузки. К 1850-м годам так называемая «гравитационная дорога» (Gravity Road) предоставляла возможность искателям экстремальных ощущений «прокатиться с ветерком» за 50 центов за поездку. Используя эту идею, ЛаМаркус Эдна Томпсон спроектировал горку, открывшуюся в 1884 году в Кони-Айленде. Пассажирам необходимо было самостоятельно подняться на верх платформы, откуда они съезжали вниз в вагонетках, похожих на скамейки. Проехав около 180 м, состав поднимался на вторую платформу, после чего переставлялся на обратный путь, и пассажиры съезжали обратно. Такая конструкция в скором времени была заменена на замкнутую дорогу овальной формы. В 1885 году Филип Хинкль () представил публике дорогу замкнутой траектории, в которой использовался автоматический подъёмник. В 1994 же году начались разработки ныряющих горок, а позже — беспольных вагонеток.

Самые высокие в мире 

 Kingda Ka — самый высокий аттракцион на сегодняшний день. Расположен в парке «Six Flags Great Adventure» в Нью-Джерси. Способен поднять пассажиров на высоту 140 метров. Впервые был запущен в 2005 году и до 2009 был самым быстрым в мире. Длина трека аттракциона составляет 950 метров.
 Top Thrill Dragster — аттракцион парка «Cedar Point» в штате Огайо высотой 130 метров. Для авиационной безопасности на горках предусмотрены четыре строб-лампы. На момент открытия Top Thrill Dragster в 2003 году аттракцион установил 4 мировых рекорда: горки были самыми высокими, самыми быстрыми, с наличием участка с углом падения под 90° и участка крученного падения длиной в 120 метров.
 Superman: Escape from Krypton — аттракцион, расположенный в «Six Flags Magic Mountain» в Калифорнии. Высота данной конструкции составляет 125 метров. Ожидалось открытие летом 2012 года, после реконструкции.
 Tower of Terror II — аттракцион парка Dreamworld, Квинсленд, Австралия. В 1997 году эти горки были первыми, скорость движения по которым достигала 161км/ч. Длина падения составляет 100 метров, а высота конструкции 115 метров. Впоследствии «Башня ужасов» была реконструирована, были изменены некоторые детали аттракциона, и вновь аттракцион был запущен как «Башня ужаса II» в 2010 году.
 Steel Dragon 2000 — расположен в Nagashima Spa Land, Япония. Самые длинные горки на сегодняшний день (трек длиной 2478,99 метра и высотой 97 метров). Постройка аттракциона обошлась его заказчикам в  долларов США: столь внушительная сумма сложилась в результате больших затрат на защиту от землетрясений.

Иллюстрации

См. также 
 Альпийские горки
 Ныряющая горка

Примечания

Ссылки 
 
 

Американские горки